Supervolcano est le mot anglais pour supervolcan. 
 Supervolcanoes, un documentaire de 2000 de la série de la BBC Horizon  qui a créé et vulgarisé le terme de supervolcan
 Supervolcan, un téléfilm docu fiction de 2005 de la BBC et Discovery Channel centré autour d'une éruption fictionnelle de la caldeira de Yellowstone.

Homonymie